Evaldo Cabral de Mello, een Braziliaanse historicus en geschiedschrijver.
Fernando Collor de Mello, de 36ste president van het Brazilië.
Sérgio Vieira de Mello, een Braziliaanse diplomaat.

Zie ook
De Melo